Mwaro – miasto w Burundi
 Mwaro – prowincja w Burundi